Fano kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Nisí Othonoí, ö, Joniska öarna, Nomós Kerkýras,

Italien 

 Fano, kommun, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar